Ez a szócikk tartalmazza a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányainak listáját. A lista csak a Magyar Labdarúgó-szövetség által hivatalosan elismert mérkőzésekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

A válogatottnak eddig 55 különböző szövetségi kapitánya volt, valamint két alkalommal, összesen 8 mérkőzésen válogató bizottság irányította a csapatot. A legtöbb mérkőzésen Baróti Lajos volt a szövetségi kapitány, összesen 117 alkalommal.

Szövetségi kapitányok

Utolsó elszámolt mérkőzés: 2022. november 20. (Magyarország–Görögország, barátságos mérkőzés)
M: mérkőzések száma; Gy: győztes mérkőzések száma; D: döntetlen mérkőzések száma; V: vesztes mérkőzések száma

Időrendi sorrendben

Évenkénti statisztika 
1902–1944 között

1944-ben a magyar válogatottnak nem volt mérkőzése.

1945–1989

1990–

Jegyzetek

Források 

 
Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák
Labdarúgó-vezetőedzők listái